Lithomoia sagittata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1964. Lithomoia sagittata ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
sagittata